Цвид Макар Омелянович (*1889, Світязь — †23 червня 1941) — військовий, громадський діяч, хорунжий Армії УНР.
 Цвид Антоніна Петрівна (народилася 1 квітня 1956 року в селі Малий Самбір, Конотопського району, на Сумщині) — українська письменниця.